Лют () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лют, Вольфганг (1913—1945) — немецкий подводник времён Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста.
 Лют, Пауль (1921—1986) — немецкий медик, журналист, писатель и политический активист.
 Лют Свенельдич (ум. 975) — сын киевского воеводы Свенельда, убитый во время охоты древлянским князем Олегом. См. также 
 Люта
 Люти
 Лютый